

Patronyme Delva

 Anaïs Delva, (1986- ), chanteuse et comédienne française ;
 Jean Delva, (1909-2003), personnalité belge ;
 Jean-Pierre Damien Delva (1813-1867), homme d'État et un général haïtien ;
 John Wesley Delva (1987-), poète haïtien.
 Paul Delva, (1967- ), homme politique belge.

Patronyme d'Elva
 Famille d'Elva, famille noble française ;
 Catherine d'Aliney d'Elva, (1888-1977), joueuse de tennis française ;
 Christian d'Elva, (1850-1925), homme politique français.

Homonymie de patronyme